Влади́мировское се́льское поселе́ние — муниципальные образования в России:

 Владимировское сельское поселение — муниципальное образование в Ивнянском районе Белгородской области.
 Владимировское сельское поселение — упразднённое в 2007 году муниципальное образование, ныне часть Старооскольского городского округа (Владимировская сельская территория) Белгородской области.
 Владимировское сельское поселение — муниципальное образование в Покровском районе Орловской области.
 Владимировское сельское поселение — муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области.
 Владимировское сельское поселение — муниципальное образование в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 
 Владимировский сельский совет
 Владимирское муниципальное образование
 Владимирское сельское поселение
 Сельское поселение Владимировка
 Сельское поселение «Село Владимировка»